El término Rosendo significa-Jefe de Jefes

Nombre de varón
San Rosendo (907-977), santo español.
Fray Rosendo Salvado (1814-1900), clérigo hispano-australiano.
 Rosendo Fernández (1840-1909), pintor español.
 Rosendo Mendizábal (1868-1913), músico argentino.
Rosendo Salazar (1888-1971), ideólogo, periodista y escritor mexicano.
Rosendo Radilla (1914-1942), político mexicano.
 Rosendo Canto (1925-2011),  diplomático y periodista cubano.
 Rosendo Huguet Peralta (1938-2017), filósofo y misionero español.
Rosendo Mercado, Rosendo (1954-), cantante español de rock.

Topónimos
 Autódromo Rosendo Hernández, Argentina.
 Rosendo López, barrio de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 San Rosendo, comuna chilena.
 Estación San Rosendo, Chile.

Nombres masculinos